«CD Single Box» — збірка CD (бокс-сет) британського рок-гурту «Queen», випущений ексклюзивно в Японії 26 квітня 1991 року компанією «EMI Records».

Упаковка 
CD розміщені в коробці з золотим тисненням і 48-сторінковим буклетом, який включає в себе біографію, антологію і тексти пісень англійською та японською мовами.

Опис 
Бокс-сет містить 12 3-дюймових CD-синглів (на звороті всіх конвертів написано «міні-альбом») у снап-пакеті (японською мовою: «tanzaku»), який включає в себе дванадцять синглів, випущених між 1973 і 1986 роками. Трек-лист включає пісні з А-сторони синглів, починаючи «Seven Seas of Rhye» і до «A Kind Of Magic» у комплекті з піснями з Б-сторін. Включено кілька неальбомних пісень з Б-сторін синглів: «See What A Fool i've Been», «Soul Brother», «I Go Crazy» і «A Dozen Red Roses for My Darlin». 3-дюймові CD (8 см) містяться у конвертах, у так званих «снап-пакетах», оскільки вони можуть бути «замкнуті і складені» в невеликий квадрат. Майже всі анотації бокс-сету вказані японською мовою.

На всіх CD бокс-сету міститься по три треки, крім диску «Queen's first E. P.», де чотири треки. Обкладинки кожного диску бокс-сету містять зображення з оригінальних британських 7-дюймових вінілових релізів, за винятком «Seven Seas of Rhye» (оригінальний німецький конверт) і «Killer Queen» (оригінальний французький конверт).

Диски і трек-лист

Примітки

Посилання 
 «CD Single Box»  на сайті discogs.com

Бокс-сети Queen